Slovo Val má více významů:

násep
 násyp – obecně násep podélného tvaru, například silniční nebo železniční, po kterém vede komunikace
 zemní val – podél rychlostní komunikace, alternativa protihlukové stěny
 protipovodňový val – suchá hráz, preventivní opatření proti povodním
 val (opevnění) – od pravěku až do novověku používaný v systému opevnění, vyskytující se v mj. názvech:
 Alpský val
 Antoninův val
 Atlantický val
 Hadriánův val

geologie
 moréna – morénový val, přírodní útvar vytvořený ledovcem tvarem podobný umělému náspu

název obce
 Val (okres Tábor) – obec v okrese Tábor
 Val (okres Rychnov nad Kněžnou) – obec v okrese Rychnov nad Kněžnou

geografický název
 Val (Hanušovická vrchovina) – vrchol s rozhlednou východně od Králík
 Val (Švihovská vrchovina) (434,8 m) – vrchol v Radyňské pahorkatině, severovýchodně od Štěnovic v okrese Plzeň-město
 Val (rozhledna) – rozhledna na hanušovickém Valu
 údolí – ve francouzských a italských geografických názvech

jméno osoby
 varianta ženského jména Valérie
 Rafael Merry del Val – španělský kardinál

doprava
 VAL – Véhicule automatique léger – automatizované metro tzv. „lehkého typu“

chemie
 valin –  zkratka aminokyseliny
 valární množství – zkratka pro mol chemický ekvivalent

vojenství
  Aiči D3A – spojenecké kódové označení japonského střemhlavého bombardéru ve druhé světové válce

 programování
 zkratka pro slovo value – hodnota (může se např. jednat o funkci převádějící znak na numerickou hodnotu)

Související články 
 Vál
 Vala
 valy

Externí odkazy